Rosario of El Rosario (Spaans voor rozenkrans) kan verwijzen naar:

Argentinië
 Rosario (Argentinië), een stad in de provincie Santa Fe
 Rosario (departement), een departement van de provincie Santa Fe
Colombia
 Altos del Rosario, een gemeente in departement Bolívar
 El Rosario (Colombia), een gemeente in departement Nariño
El Salvador
 El Rosario (Cuscatlán), een gemeente in het departement Cuscatlán
 El Rosario (La Paz), een gemeente in het departement La Paz
 El Rosario (Morazán), een gemeente in het departement Morazán
Filipijnen
 Rosario (Agusan del Sur), een gemeente in de provincie Agusan del Sur
 Rosario (Batangas), een gemeente in de provincie Batangas
 Rosario (Cavite), een gemeente in de provincie Cavite
 Rosario (La Union), een gemeente in de provincie La Union
 Rosario (Northern Samar), een gemeente in de provincie Northern Samar
Honduras
 El Rosario (Comayagua), een gemeente in het departement Comayagua
 El Rosario (Olancho), een gemeente in het departement Olancho
Mexico
 Rosario (Sinaloa), een gemeente in de staat Sinaloa
 El Rosario (Baja California), een plaats in de staat Baja California
 El Rosario (Sinaloa), een plaats in de staat Sinaloa
 El Rosario (vlinderreservaat), een vlinderreservaat in de staat Michoacán
Nicaragua
 El Rosario (Nicaragua), een gemeente in het departement Carazo
Peru
 Rosario (district), een district in de provincie Acobamba
Spanje
 El Rosario (Tenerife), een gemeente in de provincie Santa Cruz de Tenerife
Uruguay
 Rosario (Uruguay), een stad in het departement Colonia

Overig
 Nedlloyd Rosario (schip, 1979) - roll-on-roll-offschip